

Tehnologija 
 Telstar, komunikacijski satelit

Zabava 
 Telstar (pjesma), pjesma
 Coleco Telstar, igraća konzola iz 1978. godine

Šport 
 Adidas Telstar, nogometna lopta iz 1970-ih
 Adidas Telstar 18, nogometna lopta iz 2017. godine